Plătărești se poate referi la:

 Plătărești, Călărași
 Comuna Plătărești, Călărași
 Mănăstirea Plătărești
 Plătărești, Sărata, numele românesc al satului Plahteevca din Ucraina